Аржанти́н (, ; в переводе — серебряная) — река в Бельгии (регионы Валлонский Брабант и Фламандский Брабант), приток реки Лан, бассейн реки Шельда (Северное море).

Аржантин начинается в области Argenteuil, затем пересекает посёлок Ла-Юльп и области Сольве, Оверейсе и Риксенсарт, где она протекает близ мимо озера Жанваль). Это важный источник воды в коммуне Оверейсе.

Притоки Лана
Реки Валлонского Брабанта
Реки Фламандского Брабанта